Baba Sri Chand (1492?-1612?), fils aîné de Guru Nanak ;
 Dhyan Chand (1905-1979), joueur de hockey sur gazon indien ;
 Hari Chand (1953-2022), athlète indien, spécialiste des courses de fond ;
 Lokendra Bahadur Chand (né en 1940), homme politique népalais ;
 Nek Chand (1924-2015), artiste indien autodidacte, créateur du Rock Garden ;
 Pratap Chand, syndicaliste, homme politique et écrivain fidjien ;
 Prithi Chand (1558-1618), fils ainé de Guru Ram Das ;
 Rohan Chand, acteur américain ;
 Steven Vikash Chand (né en 1981), militaire canadien, présumé terroriste.

Homonymie de patronyme indien